Werdel ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Werdel-Witmeyer (* 1967), US-amerikanische Tennisspielerin
 Thomas H. Werdel (1905–1966), US-amerikanischer Politiker